Du gehörst zu mir ist der Titel folgender Filme

 Du gehörst zu mir (1941) (You Belong to Me), US-amerikanischer Film von Wesley Ruggles 
 Du gehörst zu mir (1943), deutscher Film von Gerhard Lamprecht 

Siehe auch:
 Du gehörst mir